Натуральне число 1419
 1419 рік до нашої ери
 1419 рік нашої ери